Le elezioni comunali in Puglia del 2020 si sono svolte il 20 e 21 settembre, con eventuale turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre, in contemporanea alle elezioni amministrative nelle altre regioni italiane e alle elezioni regionali in Puglia. Complessivamente, sono andati al voto 49 comuni pugliesi, di cui 15 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Città metropolitana di Bari

Bitetto

Capurso

Conversano

Corato

Grumo Appula

Locorotondo

Modugno

Palo del Colle

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Andria

Trani

Trinitapoli

Provincia di Brindisi

Ceglie Messapica

Erchie

Latiano

San Vito dei Normanni

Torchiarolo

Provincia di Foggia

Accadia

Cagnano Varano

Casalvecchio di Puglia

Lesina

Lucera

Mattinata

Monteleone di Puglia

Ordona

Rocchetta Sant'Antonio

Serracapriola

Provincia di Lecce

Arnesano

Calimera

Casarano

Corigliano d'Otranto

Cutrofiano

Gagliano del Capo

Maglie

Martano

Melpignano

Monteroni di Lecce

Neviano

Porto Cesareo

Presicce-Acquarica

Racale

San Pietro in Lama

Sogliano Cavour

Surbo

Tricase

Uggiano la Chiesa

Veglie

Provincia di Taranto

Laterza

Manduria

Montemesola

Note

Puglia
2020